Ферри III:
 Ферри III (более известен как Фридрих III; ок. 1015/1020—1033) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии.
 Ферри III (1238—1302) — герцог Лотарингии с 1251 года, единственный сын и наследник Матье II и Екатерины Лимбургской.